Десант в порт Отомари 25 августа 1945 года — тактический морской десант, высаженный кораблями советской Северной Тихоокеанской флотилии в ходе Южно-Сахалинской операции Советско-японской войны.

План операции 
Целью десанта было принятие капитуляции японских войск в этом крупнейшем порту в японской южной части Сахалина и предотвращение эвакуации войск и материальных ценностей в Японию. Из Советской Гавани в только что занятый советским десантом порт Маока (ныне Холмск) была переброшена сводная бригада моряков флотилии (1600 человек) и 365-й отдельный батальон морской пехоты (600 человек).

Переход и высадка десанта 
23 августа 1945 года отряд высадки десанта (минный заградитель, 8 тральщиков, 2 катера «большой охотник» и 2 — «малый охотник», 6 торпедных катеров) вышел из Маока и направился к Отомари. На переходе морем корабли попали в сильный шторм, командир отряда принял решение укрыться в порту Хонто (Невельск). Город не был занят советскими войсками, но после появления большого отряда советских кораблей на рейде немногочисленные японский гарнизон и полиция немедленно капитулировали. Вечером 24 августа корабли продолжили переход. Из-за минной опасности минный заградитель с ротой моряков остались в Хонто.

Утром 25 августа корабли прибыли в Отомари. Через 2 часа к порту с севера подошли части 113-й стрелковой бригады. Гарнизон противника и личный состав военно-морской базы (3400 человек) без сопротивления сложил оружие и в 10:00 утра капитулировал. К полудню того же дня все японские воинские части на южном Сахалине прекратили сопротивление.

Этим десантом Южно-Сахалинская операция советских войск завершилась. Порт Отомари был использован в качестве исходного пункта десантов на Южные Курильские острова (на Итуруп, Кунашир, острова Малой Курильской гряды).

Примечания

Источники 
 Андреев В. А. Освобождение Южного Сахалина // «Морской сборник». — 1975. № 9. — С. 28—37.
 Андреев В. А. Десант на Южный Сахалин // Сахалин. — Южно-Сахалинск, 1980. — С. 178—187.
 Краснознаменный Тихоокеанский флот. — , Воениздат, 1973.
 Великая Отечественная. День за днём. // «Морской сборник». — 1995. — № 8.
 Великая Отечественная война 1941—1945 гг. В 12 тт. Том 5 Победный финал. Завершающие операции Великой Отечественной войны в Европе. Война с Японией. , «Кучково поле», 2013. — С. 557.

Сражения по алфавиту
Десантные операции советско-японской войны
Сражения войны на Тихом океане
Сражения СССР
Сражения Японии во Второй мировой войне
Сражения в России
Префектура Карафуто
Август 1945 года
Конфликты 1945 года